Маршалл () — поняття, що може мати такі значення:

Прізвище та м'я

Політичні події 
 План Маршалла

Маршалл (округ) — 10 округів
 Маршалл — місто, штат Аляска
 Маршалл — місто, штат Арканзас
 Маршалл — місто, штат Іллінойс
 Маршалл — місто, штат Індіана
 Маршалл — місто, штат Мічиган
 Маршалл — місто, штат Міннесота
 Маршалл — місто, штат Міссурі
 Маршалл — місто, штат Нью-Йорк
 Маршалл — місто, штат Північна Кароліна
 Маршалл — місто, штат Оклахома
 Маршалл — місто, штат Техас
 Маршалл — місто в окрузі Ричленд, штат Вісконсин
 Маршалл — місто в окрузі Раск, штат Вісконсин
 Маршалл Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Маршалл — селище в окрузі Дейн, штат Вісконсин
 Маршалл — переписна місцевість, штат Вірджинія

Див. також 
 Маршал (значення)
 Marshall